Alexandru Herlea se poate referi la:

 Alexandru A. Herlea, jurist, profesor universitar de drept civil
 Alexandru I. Herlea,  inginer, profesor universitar, fiul lui Alexandru A. Herlea

Vezi și 
 Herlea

